Vincenzo Guerini (lekkoatleta) (ur. 1950), włoski lekkoatleta
 Vincenzo Guerini (piłkarz) (ur. 1953), włoski piłkarz